Егор Ушаков:
 Ушаков, Егор Иванович (1767—1836) — русский купец, коммерции советник.
 Ушаков, Егор Кузьмич (1902—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Ушаков, Егор Сергеевич (род. 2002) — российский футболист.